Ясиновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ясиновка — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Ясиновка — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.

Украина 
 Ясиновка — посёлок в составе города Макеевка Донецкой области.

См. также 

 Иваново-Ясиновка